Gogita Gogua (Tbilisi, 4 de outubro de 1983) é um futebolista profissional georgiano, meia, milita no PFC Spartak Nalchik.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Naturais de Tiblíssi
Futebolistas da Geórgia
Futebolistas do Futbolniy Klub Saturn Ramenskoye
Futebolistas do FC Khimki
Futebolistas do PFC Spartak Nalchik
Futebolistas do Respublikanskiy Futbolniy Klub Terek
Futebolistas do SK Dinamo Tbilisi
Jogadores da Seleção Georgiana de Futebol